Населені пункти в Чехії:

 Лукавец (Пельгржимов)
 Лукавец (Літомержіце)